Dénes László (1935–) hegedűtanár, a Zeneakadémia nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docense
Dénes László (1959–) romániai magyar újságíró, költő